Вагино — деревня в составе Шангского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Расположена на берегу речки Чёрная.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году починок Вагин относился к 3 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В нем числилось 6 дворов, проживало 29 мужчин и 34 женщины.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 69 человек (30 мужчин и 39 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Шангско-Городищенской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 14 крестьянских дворов и 73 жителя. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района